Inkoopveiling, een veiling waar goederen of diensten worden ingekocht
Laagste-unieke-bodveiling, een commercieel belspelletje